Мария Шарапова — победительница турнира.

Серена Уильямс защищала два своих титула, но снялась перед четвертьфинальным матчем из-за травмы левого бедра.

Посев 

  Серена Уильямс (Четвертьфинал, отказ)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Симона Халеп (Финал)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Первый раунд, отказ)
  '''Мария Шарапова (Титул)

<li>  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
<li>  Сара Эррани (Третий раунд)
<li>  Ана Иванович (Четвертьфинал)
<li>  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Второй раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
<li>  Сабина Лисицки (Третий раунд)
<li>  Слоан Стивенс (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2014